Mount Rees kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Rees, Västantarktis, 
 Mount Rees (berg i Antarktis, lat -78,48, long 162,48),